Пьобези () может означать:

 Пьобези-д’Альба — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео; 
 Пьобези-Торинезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.